Колонија ел Манантијал има више значења:

 Колонија ел Манантијал (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ел Манантијал (Виља де Зачила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику